Konstytucja uchwalana – ustawa zasadnicza uchwalana przez organ przedstawicielski: zwykły parlament lub specjalnie powołaną konstytuantę. Do konstytucji uchwalanych zalicza się większość współczesnych konstytucji.

Przypisy 

Uchwalana